Magnus De la Gardie ist der Name folgender Personen:

* Magnus Gabriel De la Gardie (1622–1686), schwedischer Graf, Reichsmarschall, Reichsdrost und Reichskanzler
 Magnus Julius De la Gardie (1668–1741), schwedischer General und Staatsmann